Schulhoff ist der Familienname folgender Personen:

 Courtney Schulhoff (* 1987), US-amerikanische verurteilte Person
 Erwin Schulhoff (1894–1942), tschechischer Komponist und Pianist
 Esther Schulhoff (1649–1714), deutsche Unternehmerin und Münzmeisterin
 Georg Schulhoff (1898–1990), deutscher Politiker (CDU)
 Julius Schulhoff (1825–1898), österreichischer Pianist und Komponist
 Wolfgang Schulhoff (1939–2014), deutscher Politiker (CDU), MdB

Siehe auch:
 Schulhof (Begriffsklärung)